Séchan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Polycarpe Séchan (1803–1874), französischer Theaterarchitekt
 Edmond Séchan (1919–2002), französischer Kameramann und Regisseur
 Lolita Séchan (* 1980), französische Schriftstellerin
 Louis Séchan (1882–1968), französischer Gräzist, Professor an der Sorbonne
 Olivier Séchan (1911–2006), französischer Schriftsteller
 Renaud Séchan (* 1952), als Renaud bekannter französischer Komponist, Autor und Chansonnier
 Thierry Séchan (*  1949), französischer Schriftsteller und Journalist